Chirpan kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Tjirpan, kommun, Stara Zagora, 
 Tjirpan, ort, Stara Zagora, Obsjtina Tjirpan, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar